O come all ye faithful è la versione inglese del canto natalizio Adeste fideles.
Inoltre può riferirsi a vari album natalizi, quali: 

O Come All Ye Faithful, album artisti vari del 1989
O Come All Ye Faithful, album del Bach Choir del 1990
O Come All Ye Faithful, album di James Blackwood del 1992
O Come All Ye Faithful, album della Salvation Army Band & Choir del 1996
O Come, All Ye Faithful, album di The Salvation Army del 1999
O Come All Ye Faithful, album di artisti vari del 1999
O Come All Ye Faithful, album di Dwight Fitch e Connie Fitch del 2007